portki – w kynologii określenie dłuższej sierści u psa
 portki – w wielu polskich gwarach regionalnych: spodnie, element stroju regionalnego
 Portki – część miasta Koluszki